Wastlhof ist der Ortsname von

 Wastlhof (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wastlhof (Winklarn), Ortsteil des Marktes Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern